Smoke Gets in Your Eyes (lied), bekend lied uit 1933 van Jerome Kern en Otto Harbach 
 Smoke Gets in Your Eyes (Mad Men), aflevering van de televisieserie Mad Men
 Smoke Gets in Your Eyes (Homicide: Life on the Street), episode uit de televisieserie Homicide: Life on the Street